Bluegrass kan syfta på:

 Bluegrassmusik – en musikgenre
 Bluegrass (region) – en region i norra Kentucky och södra Ohio, USA.
 Ängsgröe – en gräsart som på engelska heter bluegrass.